Late Night ou late night peut faire référence à :
 un late night show, format d'émission télévisée américain, mêlant humour et interviews, diffusé en troisième partie de soirée ;
 Late Night, un concept de late night show du réseau de télévision NBC créé en 1982, incarné successivement par :
 Late Night with David Letterman, diffusé de 1982 à 1993 ;
 Late Night with Conan O'Brien, diffusé de 1993 à 2009 ;
 Late Night with Jimmy Fallon, diffusé de 2009 à 2014 ;
 Late Night with Seth Meyers, diffusé à partir de 2014.
 Late Night est une comédie américaine réalisée par Nisha Ganatra sortie en 2019.